John Verhoek est un footballeur néerlandais, né le  à Leidschendam qui évolue au poste d'attaquant au Hansa Rostock.

Biographie 

Le , il s'engage pour trois ans avec le club allemand du FC Sankt Pauli.

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Footballeur néerlandais
Naissance en mars 1989
Naissance à Leidschendam-Voorburg
Joueur du FC Dordrecht
Joueur du FC Den Bosch
Joueur du Stade rennais
Joueur de l'ADO La Haye
Joueur du FSV Francfort
Joueur du FC St. Pauli
Joueur du MSV Duisbourg
Joueur du Hansa Rostock